Westlake kan syfta på:

Personer
Donald E. Westlake (1933–2008), en amerikansk författare
John Westlake (1828–1913), en engelsk jurist

Geografi
Westlake Village, Kalifornien – en plats i USA.
Westlake, Texas – en stad i USA.